Pax – miasto w USA
 Pax w mitologii rzymskiej
 Instytut Wydawniczy „Pax”
 Pax – polskie stowarzyszenie katolików świeckich
 Pax Americana
 Pax Romana
 Pax Christi
 Pax Britannica